GG, Gg eller gg kan avse:

 GG – början av registernummer för fiskefartyg från Göteborg
 .gg – nationell toppdomän för Guernsey
 Gg – en massenhet som motsvarar 109 gram, se Gigagram
 GG - används i gamingvärlden med betydelsen Good Game (Bra spelat)
 GG – förkortning för generalguvernör i flera samväldesriken

Personer 
 GG Allin (1956–1993), en amerikansk artist

I populärkultur 
 GG – gangstergänget i Pelle Svanslös, se Rollfigurer i Pelle Svanslös